Oldenburg kan syfta på:

 Oldenburg (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Oldenburg (land) – en tidigare stat som låg i nuvarande nordvästra Niedersachsen och existerade mellan 1100-talet och 1918
 Oldenburger Land – en protestantiska region i Oldenburg (land)
 Storhertigdömet Oldenburg – en genom Wienkongressen återupprättad suverän stat mellan 1815 och 1918
 Fristaten Oldenburg – en delstat i Weimarrepubliken 1918–1946
 Huset Oldenburg – en vittförgrenad fursteätt

 HMS Oldenburg – ett danskt örlogsskepp från 1600-talet
 Oldenburgare – en hästras från Oldenburger Land

Geografi

Antarktis 

 Mount Oldenburg,

Tyskland 

 Landkreis Oldenburg – ett distrikt i det tyska förbundslandet Niedersachsen 
 Oldenburg – en distriktsfri stad i delstaten Niedersachsen 

 Oldenburg in Holstein – en stad i förbundslandet Schleswig-Holstein

USA 

 Oldenburg, Indiana – ort, Indiana, Franklin County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar